Lechea är ett släkte av solvändeväxter. Lechea ingår i familjen solvändeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Solvändeväxter
Lechea